The Walking Dead – Élőhalottak – 2003. óta megjelenő képregény
The Walking Dead – a képregény alapján készített televíziós sorozat